О́льга Серге́евна Ахма́нова (2 июня 1908, хутор Высокое, ныне Тамбовской обл. — 8 ноября 1991, Москва) — советский лингвист-англист, профессор филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.

Научная деятельность 
Труды по английскому языку, общему языкознанию, русской лексикологии и фразеологии, психолингвистике, социолингвистике. В 1954 году защитила докторскую диссертацию «О разграниченности слова и словосочетания».

Автор-составитель Словаря лингвистических терминов, Словаря омонимов русского языка, англо-русского и русско-английского  словарей (совместно с Е.А.М.Уилсон) - классических словарей среднего объёма (по 20 тысяч слов), краткого англо-русского и русско-английского словаря, а также фундаментального русско-английского словаря, созданного под руководством профессора А. И. Смирницкого (мужа Ахмановой).

Семья 
 Первый муж — Александр Сергеевич Ахманов (1893—1957) — философ-логик, историк философии.
 Сын — Сергей Александрович Ахманов (1929—1991) — физик, профессор, заведующий кафедрой физического факультета МГУ.
 Второй муж — Александр Иванович Смирницкий (1903—1954) — лингвист, профессор.

Книги 
 Очерки по общей и русской лексикологии, 1957 (2-е изд. — 1975, 3-е изд. — 2009).
 О точных методах исследования языка (О так называемой «математической лингвистике»). — М.: МГУ, 1961 [соавторы И. А. Мельчук, Е. В. Падучева, Р. М. Фрумкина] М.: Изд-во МГУ, 1961. Английский перевод: Exact methods in linguistic research, — Berkeley; L. A., 1963.
 Современные синтаксические теории [соавтор Г. Б. Микаэлян]. — М.: МГУ, 1963 (2-е изд. — 2003).
 Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова — М.: Советская энциклопедия, 1966 (2-е изд. — 1968; 3-е изд. — 2004).
 Лингвистика и семиотика. М.: Изд-во МГУ, 1979.
 Словарь омонимов русского языка / О. С. Ахманова — М.: Русский язык, 1974 (2-е изд. — 1976, 3-е изд. — 1986).
 Англо-русский и русско-английский словарь (краткий)- English-Russian and Russian-English dictionary / О. С. Ахманова; Под ред. Е. А. М. Уилсон — М. Русский язык, 1993.
 Большой русско-английский словарь: С приложением кратких сведений по английской грамматике и орфоэпии: 160 тыс. слов и словосочетаний (сост. Смирницкий А. И.; под ред. Ахмановой О. С.) 2001.

Примечания

Литература 
 Липгарт А. А. Ольга Сергеевна Ахманова: Очерк жизни и научного творчества. М.: РИТМ, 2006. 240 с. ISBN 5-98422-008-3

Ссылки 
 Могила на Донском кладбище

Лингвисты СССР
Англисты
Русисты
Психолингвисты России
Социолингвисты
Лексикографы СССР
Похороненные на Донском кладбище
Женщины-лингвисты